Алексей Кушнир:
 Кушнир, Алексей Михайлович (1958—2021) — российский педагог, главный редактор российского журнала «Народное образование».
 Кушнир, Алексей Фёдорович (1907—1979) — генерал-майор танковых войск СССР.